Кемпни () - фамилия

Известные представители 
 Кемпни, Хенрик (род. 1990) - чешский хоккеист.
 Кемпни, Йозеф (1920 - 1996) - чешский революционер-антифашист, политический деятель ЧССР.
 Кемпни, Мариан (1954 - 2006) - польский социолог-культуровед.
 Кемпни, Михал (род. 1990) - чешский хоккеист.
 Кемпни, Петер (1862–1906) - австрийский энтомолог.
 Кемпни, Хеди (1895–1986) - австрийский журналист.
 Кемпни, Хенрик (род. 1934) - польский футболист.
 Кемпни, Ян (1912 - 1997) - словацкий революционер-антифашист, политический деятель ЧССР.